La malédiction du pharaon est une légende contemporaine ayant pris naissance au début du , faisant référence aux difficultés rencontrées par les archéologues autour de la découverte du tombeau de Toutânkhamon.

Titres d'œuvres 

 La Malédiction du pharaon (The Curse of King Tut's Tomb) est un téléfilm américano-britannique de Philip Leacock sorti en 1980 ;
 La Malédiction du pharaon (Manhattan Baby) est un film italien de Lucio Fulci sorti en 1982 ;
 La Malédiction du pharaon (The Curse of King Tut's Tomb) est un téléfilm américain de Russell Mulcahy diffusé en 2006 ;
 La Malédiction du pharaon (Pharaoh's curse) est un épisode de la série La Treizième Dimension

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de titre